

Sigle 
 Electron Spin Resonance – risonanza paramagnetica elettronica
 Equivalent Series Resistance – parametro caratteristico di componenti elettrici ed elettronici (ad esempio condensatori e induttori)
 Eric Steven Raymond – hacker informatico

Fisica 
 ESR – acceleratore di particelle gestito dalla società tedesca Gesellschaft für Schwerionenforschung